Desa Sarimukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sarimukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 107,34), Jawa Barat, 
 Desa Sarimukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,19, long 107,09), Jawa Barat, 
 Desa Sarimukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 108,13), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar